

Біла Весь — село в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства
 Біла Весь — село в гміні Ґродзіськ-Велькопольський Ґродзиського повіту Великопольського воєводства